Иван Горбов:
 Горбов, Иван Иванович (1867—1934) — генерал-лейтенант.
 Горбов, Иван Степанович (?—1707) — генерал-майор кавалерии.